Bunder, een oude oppervlakteenheid;
 een lid van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland (voor 2004 de Gereformeerde Bond in de Nederlands Hervormde Kerk).